Töns ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Töns (1958–2008), deutscher Chirurg
 Markus Töns (* 1964), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Toenz